Кубок Мустанга 1998 () — 51-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Общая таблица

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 16 декабря, а ответный состоялся 20 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 1998 на rsssf.com

1998
Колумбия
1998 год в Колумбии